Pierre Diot (1881-1956), architecte français.
 Pierre Diot (1968- ), comédien et humoriste français.